Осьмино́г:
 Осьминоги () — отряд головоногих моллюсков.
 Осьминог (фильм) — фильм ужасов (США, 2000).
 Осьминоги (мультсериал) — мультсериал о семье Осьминогов.
 Осьминожки — мультфильм (СССР, 1976).
 Осьминог Пауль — осьминог-«предсказатель».

См. также 
 Октопус ()
 Фантазия (кафе) — бывшее кафе в городе Батуми, более известное под названием «Рвапеха» (груз. რვაფეხა — «осьминог»).